Aronne – personaggio biblico fratello di Mosè
 Aronne – nome proprio di persona italiano
 Aronne – film del 1983 diretto da Fabio Del Bravo